De Heide is de naam van diverse buurtschappen in Nederland:
in de provincie Gelderland:
De Heide (Didam)
De Heide (Heumen)
in de provincie Limburg:
De Heide (Bergen)
De Heide (Broekhuizen)
De Heide (Haelen)
De Heide (Helden)
De Heide (Heythuysen)
De Heide (Landgraaf)
De Heide (Roggel en Neer)
in de provincie Noord-Brabant:
De Heide (Heusden) (ook: De Kuiksche Heide)
De Heide (Laarbeek)
De Heide (Oirschot)
De Heide (Veghel)
in de provincie Noord-Holland:
De Heide (Velsen) (ook: Heide)

Heerenveen
 De Heide (recreatiegebied)
 De Heide (woonwijk)

Zie ook
Heide, De Heid, De Lage Heide, Op de Heide, De Heij.